florentinisch (bzw. Florentinisch) bezeichnet
die Stadt oder Provinz Florenz
einen Dialekt der italienischen Sprache, der sich im 19. Jahrhundert im vereinigten Italien durchsetzte. Zu verdanken ist dies unter anderem dem Roman I promessi sposi von Alessandro Manzoni.